János Kulka (1929–2001) – węgierski dyrygent
 János Kulka (ur. 1958) – węgierski aktor